I'm Not Gonna Lie To You — дебютний студійний альбом австралійського скейт-панк гурт The Decline. У серпні 2009 альбом було записано у Blasting Room Studios, що в Fort Collins, Colorado разом з Bill Stevenson та Jason Livermore. Альбом видано 19 березня 2010.

Список композицій

Учасники запису 
 Pat Decline – ведучий вокал, гітара
 Harry – ударні
 Dan Cribb – ведучий вокал, бас-гітара
 Nathan Cooper – гітара

Примітки 

Англомовні музичні альбоми
Альбоми австралійських виконавців